Löhning ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Löhning (* 1944), deutscher Jurist, Berliner Staatssekretär
 Thomas Löhning (* 1973), deutscher Maler, Grafiker und Zeichner